Club Deportivo Cajamadrid puede referirse a una de las dos entidades impulsadas por la entidad financiera española Caja Madrid entre 1979 y 1991, con sede en Alcalá de Henares:

 Club Deportivo Cajamadrid de baloncesto;
 Club Deportivo Cajamadrid de balonmano.